Дильмухаметов () — фамилия; имеет женскую форму Дильмухаметова.
 Дильмухаметов, Айрат Ахнафович (род. 1966) — башкирский политический деятель, публицист и журналист.
 Дильмухаметов, Ишмулла Ишгалеевич (1928—1984) — советский актёр, кураист, певец, драматург, композитор.
 Дильмухаметова-Ахмадуллина, Шаура Ишмулловна (род. 1961) — актриса Башкирского государственного академического театра драмы.